Місто:
 Березне — Рівненська область, Березнівський район

Села:
 Березне — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Березне — Хмельницька область, Шепетівський район

Див. також 
 Березна
 Березнегувате